

Ожидаемые события

Январь 
 1 января — при условии, что никакие дальнейшие продления срока действия авторских прав не станут законом, книги, фильмы и другие произведения, опубликованные в 1931 году, войдут в общественное достояние в Соединённых Штатах. Примечательными примерами являются культовые экранизации «Франкенштейна» Мэри Шелли и «Дракулы» Брэма Стокера, снятые Universal Pictures .
 11 января — поддержка Windows Server 2016 будет полностью прекращена.

Февраль 
 6 февраля — кольцевое солнечное затмение.

Август 
 2 августа — полное солнечное затмение.
 7 августа — астероид (137108) 1999 AN10 пройдёт в 388 960 км (0.0026 а. е.) от Земли.

Сентябрь 
 С 10 сентября по 23 октября — чемпионат мира по регби 2027, 11-й розыгрыш.

Без точных дат 
 Планируется завершение строительства массива квадратных километров в Австралии и Южной Африке.
 В Японии JR Central начнёт эксплуатировать станцию Тюо Синкансэн между станциями Синагава (Токио) и Нагоя (Нагоя) по системе Maglev.
 Отчёт о вскрытии Элвиса Пресли будет вскрыт через пятьдесят лет после его смерти.
 Kia запустит свои новые EVs
 В Швейцарии завершится строительство второго автодорожного тоннеля Готард, главного перевала в Альпах.
 Архивные материалы ФБР о Мартине Лютере Кинге-младшем будут вскрыты и обнародованы.
 USS Enterprise (CVN-80), предложенная ВМС США замена USS Nimitz (CVN-68), должна быть введена в эксплуатацию.
 Эксперименты с дейтериево-тритиевой плазмой на международном экспериментальном термоядерном реакторе ITER.
 Зимняя и летняя универсиады.
 Планируется запустить первую линию магнитнолевитационной железной дороги Тюо-синкансэн в Японии.
 Планируется прекратить выпуск автомобиля LADA 4x4.
 Президентские выборы во Франции.
 Президентские выборы в Таджикистане.
 Завершение строительства Стамбульского канала в обход Босфора.
 Запланированное завершение строительства Чрезвычайно большого телескопа.
 Росатом планирует спустить на воду новый ледокол Лидер.

Вымышленные события 
В 2027 году происходят события:
 игр Call of Duty: Ghosts, Deus Ex: Human Revolution, Homefront;
 фильма Дитя человеческое (2006).
В 2027 году происходит катастрофа, положившая начало истории мира Crossout.

См. также

Примечания